

Patronyme
 Bernhard Endres (1805-1874), peintre allemand
 Franz Carl Endres (1978-1954) est un écrivain et franc-maçon allemand.
 Fritz Endres (1877-1963), homme politique allemand.
 Gustavo Endres (1975- ) est un joueur de volley-ball brésilien.
 Michael Endres (1961-) est un pianiste allemand.
 Murilo Endres (1981- ) est un joueur brésilien de volley-ball.
 Theodor Endres (1876-1956) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Thomas Endres (1969- ) est un fleurettiste allemand.

Références 

Homonymie de patronyme